Уругвай принимал участие в Летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки (Финляндия) в шестой раз за свою историю и завоевал две бронзовые медали.

Бронза 
 Гребля, мужчины — Мигель Сейхас и Хуан Родригес.
 Баскетбол, мужчины.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

Соревнования в академической гребле на Играх 1952 года проходили с 20 по 23 июля. В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). Впервые с 1928 года для проигравших в полуфинале спортсменов был введён ещё один отборочный заезд. В финал A выходили 5 сильнейших экипажей.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Уругвая  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1952 года